Levon Boligian é um professor e autor de livros didáticos brasileiro.

Biografia
Levon
Boligian é Doutor em
Geografia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Rio Claro, estado
de São Paulo, Brasil. Atua como professor de Metodologia do Ensino de Geografia
e de Cartografia Escolar, no Instituto de Estudos Avançados e Pós Graduação
(ESAP), da Universidade do Vale do Ivaí, no estado do Paraná. É assessor de
escolas da rede pública e particular de ensino brasileira, orientando a
organização de currículos e a elaboração de cursos de formação de professores
do Ensino Fundamental e Médio. Trabalha há cerca de vinte anos na produção e
edição de materiais didáticos para o Ensino Básico, sendo co-autor da coleção
de Geografia de maior adoção entre as escolas brasileiras na atualidade. É parecerista ad hoc de periódicos de destaque nas áreas de ensino de Geografia e Pedagogia no Brasil e no Exterior. Atua como consultor das Revistas Nova Escola e Veja Online do Grupo Abril. Atualmente é professor do Instituto Federal Catarinense - Campus de São Francisco do Sul - SC.

Levon
Boligian
is a Doctor of Geography from Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus of
Rio Claro, located in the State of São Paulo, Brazil. He is a professor of
Methodology in Geography and School Cartography Teaching, at the Institute of
Advanced Studies and Postgraduate Courses (ESAP), part of Universidade Vale do
Ivaí, situated in the State of Paraná. He is an assessor of state and private
schools, advising the curricular organization and also preparing teacher training programs for Primary and Secondary Education. He has been working
for twenty years in the production and edition of teaching materials for
Primary Education, being co-author of the currently most adopted Geography
collection among the Brazilian schools.

Obra do autor
Coleção Geografia Espaço e Vivência - 6o ao 9o anos/ Ensino Fundamental. São Paulo: Saraiva, 2013.
Coleção Geografia Espaço e Vivência - 1o ao 3o anos/ Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2013.
Novos rumos da cartografia escolar: currículo, linguagens e tecnologia. São Paulo: Contexto, 2011.
Cultura Geográfica y Educación Ciudadana. Murcia: Campobell, 2006.
Ambientes: estudos de geografia. Rio Claro-SP: Ed. da Unesp, 2003
Jimbozine: a revista eletrônica do educador brasileiro. www.jimbozine.com.br

Ligações externas
 Centro de Ensino superior de Juiz de Fora
Revista Nova Escola.
[revistaescola.abril.com.br/multimidia/pag_video/gal_video_249403.shtml]

Curriculo lattes
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791971U1

Sequência didática sobre a Guerra das Malvinas - Veja na sala de aula - ensino médio

https://web.archive.org/web/20121215193259/http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/plano-aula-malvinas-motivos-conflito-argentina-gra-bretanha-677500.shtml

Sequência didática sobre o canal do Panamá - Veja na sala de aula - ensino médio
https://web.archive.org/web/20121215181537/http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/plano-aula-fluxo-maritimo-mercante-importancia-canal-panama-677891.shtml

Instituto Federal Catarinense - Campus de São Francisco do Sul - SC https://web.archive.org/web/20160716162632/http://saofrancisco.ifc.edu.br/

Revista Jimbozine https://web.archive.org/web/20160724011440/http://jimbozine.com.br/

Jimboê Didática Assessoria Educacional http://jimboedidatica.com.br/

Alunos da Universidade Estadual de Londrina
Autores de livros didáticos do Brasil
Brasileiros de ascendência armênia
Professores do Brasil